Jonathan Davies (zm. 1809) – angielski duchowny i nauczyciel
 Jonathan Davies (ur. 1962) – walijski rugbysta
 Jonathan Davies (ur. 1969) – walijski duchowny
 Jonathan Davies (ur. 1977) – angielski krykiecista
 Jonathan Davies (ur. 1980) – walijski krykiecista
 Jonathan Davies (ur. 1988) – walijski rugbysta
 Jonathan Davies (ur. w 1994) – angielski lekkoatleta, biegacz średnio- i długodystansowy

Zobacz też 
 Jon Davies – amerykański meteorolog
 Jonathan Ceredig Davies (1859–1932) – walijski podróżnik
 Jonathan Davis
 Jonathan Davis and the SFA